Achromasie steht für:

 Achromatismus, die Ablenkung des weißen Lichts durch Prismen oder Linsen ohne Spektralaufspaltung
 Farbenblindheit (Achromatopsie), eine Farbsinnstörung